Ромоданово — название населённых пунктов в России:
 Ромоданово — бывшее село, вотчина князей Ромодановских, ныне в составе Ленинского округа Калуги.
 Ромоданово — посёлок в Мордовии, административный центр Ромодановского района.
 Ромоданово — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Ромоданово — село в Старожиловском районе Рязанской области.
 Ромоданово — деревня в Глинковском районе Смоленской области.

См. также 
 Ромоданова